Nella famiglia Da Montefeltro ci furono tre esponenti con il nome Federico (o Federigo secondo la dizione del tempo) che ebbero in tempi diversi il titolo di Conte e Duca di Urbino.

Federico I da Montefeltro (ca.1258-1322)
Federico II da Montefeltro (?-1370)
Federico III da Montefeltro (1422-1482), il più famoso dei tre conosciuto più semplicemente come Federico da Montefeltro e a volte anche come Federico II da Montefeltro.